Першин, Михаил:
 Першин, Михаил Александрович (род. 1989) — казахстанский игрок в мини-футбол, защитник.
 Першин, Михаил Сергеевич (он же Иеромонах Димитрий (Першин); род. 1974) — иеромонах Русской православной церкви, журналист, миссионер.